

Persone
Andreea Munteanu (1998) – ginnasta rumena
Cătălin Munteanu (1979) – calciatore rumeno
Dorinel Munteanu (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
Florian Munteanu - attore e modello tedesco
Nicodim Munteanu, conosciuto anche come il patriarca Nicodim (1864-1948) – religioso rumeno, capo della Chiesa ortodossa rumena fra il 1939 e il 1948
Nicolae Munteanu (1951) – ex pallamanista rumeno
Petre Munteanu (1916-1988) – tenore romeno
Vlad Munteanu (1981) – dirigente sportivo ed ex calciatore rumeno

Altro
20287 Munteanu – asteroide